Glam est un album de Mouse On Mars sorti en 1999.

Liste des titres

Version vinyle

Version CD 
La version CD, sortie en 2003, contient 3 pistes bonus :

Lien externe 
 L'album sur Discogs

Album de musique électronique allemand
Album musical sorti en 1999